Лос Торес има више значења:

 Лос Торес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Торес (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Торес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Торес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Торес (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Торес (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Торес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Торес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Торес (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Торес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Торес (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Торес, Рестауранте (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Торес (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Торес, Селестино де ла О (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику